Балотешти има више значења:

 Балотешти (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Балотешти (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији
 Балотешти (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Општина Балотешти (Илфов), општина у округу Илфов у Румунији